Dominique Durand peut désigner :
 Dominique Durand (1947-2006), journaliste français ;
 Dominique Durand, musicien américain du groupe Ivy.